Josh ou Joshua Thompson sont des noms pouvant désigner:

Joshua Spencer Thompson (1828-1880), homme politique canadien de Colombie-Britannique
Josh Thompson (né en 1962), biathlète olympique américain
 (né en 1975), acteur et comédien américain
 (né en 1978), chanteur country américain
 (né en 1985), joueur américain de football américain
 (né en 1991), joueur anglais de football
 (né en 1991), coureur américain de demi-fond

Voir aussi
 (né en 1977), combattant américain d'arts martiaux mixtes
 (né en 1981), acteur et comédien néo-zélandais

Thompson, Josh